imago mundi („Weltbild“) steht für:

 Weltbild
 Imago Mundi, enzyklopädische Chronik von Honorius Augustodunensis, um 1120
 Imago mundi, astronomisches und geographisches Buch von Pierre d’Ailly, 1410 
 L’Image du monde, Abhandlung über Schöpfung, Erde und Weltall von Gautier de Metz, 1246
 Imago Mundi (Zeitschrift), The International Journal for the History of Cartography, Fachzeitschrift zur Geschichte der Kartografie, gegründet 1935